Partant pour la Syrie — французская патриотическая песня, текст которой написан Александром де Лабордом () . Мелодия приписывается Гортензии Богарне.

Песня во время Второй французской империи выполняла функцию гимна Франции, но не была официальным гимном.

Текст 

 Partant pour la Syrie,
 Le jeune et beau Dunois,
 Venait prier Marie
 De bénir ses exploits :
 Faites, Reine immortelle,
 Lui dit-il en partant,
 Que j’aime la plus belle
 Et sois le plus vaillant.

 Il trace sur la pierre
 Le serment de l’honneur,
 Et va suivre à la guerre
 Le Comte son seigneur ;
 Au noble vœu fidèle,
 Il dit en combattant :
 Amour à la plus belle,
 Honneur au plus vaillant.

 On lui doit la Victoire.
 Vraiment, dit le seigneur ;
 Puisque tu fais ma gloire
 Je ferai ton bonheur.
 De ma fille Isabelle,
 Sois l’Epoux à l’instant,
 Car elle est la plus belle,
 Et toi le plus vaillant.

 A l’Autel de Marie,
 Ils contractent tous deux
 Cette union Chérie
 Qui seule rend heureux.
 Chacun dans la chapelle
 Disait en les voyant :
 Amour à la plus belle,
 Honneur au plus vaillant.

Примечания 

Песни по алфавиту
Песни на французском языке
Патриотические песни Франции